Szalony księżyc (film 1971)
 Szalony księżyc (film 1987)